Мауританија, савремена држава у западној Африци
 Мавретанија, берберска краљевина
 Тингитанска Мавретанија, римска провинција
 Цезарејска Мавретанија, римска провинција
 РМС Мавретанија, британски прекоокеански бродиви
 РМС Мавретанија (1906), британски прекоокеански брод из 1906.
 РМС Мавретанија (1936), британски прекоокеански брод из 1936.